Bevis ou Bévis est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 John Bevis (1695-1771), médecin et astronome amateur britannique ;
 Leslie Bevis (1957-), actrice américaine ;
 Mary Bevis Hawton (1924-1981), joueuse de tennis australienne ;
 Marie-Louise Bévis (1972-), athlète française spécialiste du  ;
 Saraya-Jade Bevis (1992-), plus connue sous le nom de Paige, catcheuse anglaise.

Prénom 
Bevis est un prénom notamment porté par :
  (1940-), historien de l’art, auteur et journaliste anglais ;
 Bevis Mugabi (1995-), footballeur ougandais.

Odonyme 
 , rue de la Cité de Londres en Angleterre.

Divers 
 Synagogue de Bevis Marks, synagogue de la Cité de Londres.

Patronyme anglais